Qualzow steht für:

Orte:
 Qualzow (Mirow), Stadt Mirow
 Qualzow (Fürstenberg/Havel), Stadt Fürstenberg/Havel